Сент-Анн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 45 км на захід від Тулузи, 33 км на схід від Оша.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Анн на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Анн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Анн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Анн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Анн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жер